Tokić je hrvatsko prezime, koje se najčešće pojavljuje u Zagrebu, Splitu,  Zadru, Sesvetama i u Solinu.

Osobe s prezimenom Tokić 
Mario Tokić (1975.), hrvatski nogometni trener i umirovljeni nogometaš
Mijo Tokić (1951.), hrvatski i bosanskohercegovački pjesnik

Izvori 

Hrvatska prezimena